Lilla Igelsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Igelsjön (Askersunds socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Lilla Igelsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,

Se även
Igelsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn